Nina's Tragedies (Ha-Asonot Shel Nina) est un film israélien réalisé par Savi Gabizon, sorti en 2003.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Ha-Asonot Shel Nina
 Titre international : Nina's Tragedies
 Réalisation : Savi Gabizon
 Scénario : Savi Gabizon
 Musique : Assaf Amdursky
 Pays d'origine : Israël
 Genre : comédie dramatique
 Date de sortie : 2003

Distribution 
 Ayelet Zurer : Nina
 Yoram Hattab : Haimon / Alex
 Alon Aboutboul : Avinoam
 Aviv Elkabeth : Nadav
 Anat Waxman : Alona
 Shmil Ben Ari : Amnon
 Dov Navon : Menahem
 Evgenia Dodina : Galina

Liens externes 
 

Film israélien sorti en 2003
Comédie dramatique israélienne